Шалаевы — название населённых пунктов в России:

 Шалаевы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Шалаевы — деревня в Оричевском районе Кировской области.